Андрей Крюков:
 Крюков, Андрей (род. 1971) — советский, казахстанский, азербайджанский фигурист-парник.
 Крюков, Андрей Иванович (род. 1961) — советский и российский учёный-оториноларинголог, член-корреспондент РАН (2019).
 Крюков, Андрей Николаевич (1929—2015) — советский и российский историк музыки, музыковед.